Il doppio del torneo di tennis San Marino CEPU Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Cuevas e Juan Pablo Guzmán che hanno battuto in finale Tomasz Bednarek e James Cerretani 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Tomas Behrend /  Christopher Kas (semifinali)
 Albert Montañés /  Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)

 Oliver Marach /  Jean-Claude Scherrer (primo turno)
 Pablo Cuevas /  Juan Pablo Guzmán (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Marino CEPU Open 2007